Ricky Dunigan (Memphis, Tennessee, 17 de novembro de 1973 — 20 de dezembro de 2013, Memphis, Tennessee), mais conhecido pelo seu nome artístico Lord Infamous, foi um rapper norte americano. Ele era o meio-irmão do DJ Paul e um dos co-fundadores do Three 6 Mafia. Suas letras abordavam temas macabros como satanismo, assassinato em massa e tortura, junto com temas mais tradicionais como sexo e uso de drogas. Hoje, todas as atividades do grupo estão a cargo dos rappers DJ Paul, Crunchy Black e Juicy J.

Biografia

1990-1998: Começo
Lord Infamous começou sua carreira musical no início de 1990 com seu irmão DJ Paul. Eles foram bastante popular lançaram fitas auto-gravados no seu bairro, na escola e lojas locais. Sua primeira fita conhecida intitulada "Portrait of a Serial Killa", foi lançado em 1992.

Em 2006, após o tempo de prisão que levou uma quebra do contrato com a Sony Records, Lord Infamous foi forçado a terminar o trabalho com Three 6 Mafia, deixando o grupo em boas condições. Lord Infamous mais tarde reunido com DJ Paul para o álbum de 2009 solo chamado, Scale-A-Ton. Isto marcou a primeira vez que tinham trabalhado juntos desde 2005.

Em 1993, Lord Infamous e DJ Paul se encontrou com o colega rapper e produtor musical Juicy J. Estes três, juntamente com alguns outros rappers locais formaram um grupo inicialmente chamado "The Backyard Posse", que mais tarde passou a ser conhecido como "Three 6 Mafia".O primeiro contrato de gravação para o grupo foi com Nick Scarfo e Prophet Posse. Sob o rótulo eles lançaram seu primeiro álbum subterrâneo, Smoked Out, Loced Out em 1994. Ao mesmo tempo, Lord Infamous lançou seu primeiro álbum solo subterrâneo, Lord of Terror. Em 1995, o grupo mudou seu nome para Three 6 Mafia e lançou seu primeiro álbum de estréia, Mystic Stylez.

Discografia

Álbuns de estúdio
 1994 - Lord of Terror
 2007 - The Man, The Myth, The Legacy
 2010 - Futuristic Rowdy Bounty Hunter
 2011 - Scarecrow Tha Terrible
 2012 - Legendary Hits
 2012 - King of Horrorcore
 2012 - Back From Tha Dead
 2013 - Voodoo
 2014 - Legend

Filmografia 
 2001 - Choices: The Movie
 2005 - Clean Up Men
 2005 - Choices II
 2006 - Ultimate Video Collection
 2007 - Adventures in Hollyhood

Morte
Em 20 de dezembro de 2013, o Lord Infamous morreu de um ataque cardíaco enquanto dormia na casa de sua mãe, em Memphis, Tennessee. DJ Paul confirmou a morte de Dunigan para MTV News. "Ele teve um ataque cardíaco enquanto dormia sua mãe o encontrou morto esta manhã, os médicos dizem, por cerca de cinco horas".

Ligações externas 
 Officialblackrainet.com
 Lord Infamous no Facebook
 Lord Infamous no Twitter

Naturais de Memphis (Tennessee)
Membros do Three 6 Mafia
Rappers dos Estados Unidos
Rappers afro-americanos
Compositores dos Estados Unidos
Premiados com o Oscar de melhor canção original
Músicos de horrorcore